Rajkovići (Krna Jela, BiH), naselje pripojeno Krnoj Jeli
 Rajkovići (Brinje)
 Rajković (prezime)